Пыльнов — фамилия:
 Пыльнов, Григорий Дмитриевич (1907—1942) — советский борец классического стиля.
 Пыльнов, Игорь Григорьевич (род. 1935) — советский фехтовальщик, тренер.